Gebangsari (Genuk)
 Gebangsari (Tambak)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing